Eldar Qasımov – cantante azero
 Elmar Qasımov – judoka azero
 Vəli Qasımov – allenatore di calcio ed ex calciatore azero